hrabstwo Yuma (ang. Yuma County) w USA, w stanie Arizona
 hrabstwo Yuma (ang. Yuma County) w USA, w stanie Kolorado